George Lavarca (La Concepción, Estado Zulia, Venezuela, 29 de noviembre de 1992) artista plástico y promotor cultural de origen wayúu, del clan Ja'yaliyuu. Egresado en Artes Plásticas, mención dibujo, por la Universidad del Zulia, en el año 2015.

Biografía 
Nacido en la ciudad de la Concepción, en el municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, de madre wayúu del clan Ja'yaliyuu, George Lavarca es artista plástico graduado de la Universidad del Zulia, casa de estudio que lo vio desarrollarse como profesional en las artes y en el tejido de sus obras. Su niñez estuvo ligada a las labores del campo al crecer en zona rural y al realizar tareas propias en la cotidianidad de la comunidad wayúu, como lo es el pastoreo.
Su juventud estuvo marcada por el constante movimiento entre ciudades para poder alcanzar su meta, la de graduarse. Para posteriormente trasladarse hacia la ciudad de Caracas para mostrar su trabajo y participar en las diversas muestras de artes.

Estudios 
Se graduó como Licenciado en Artes Plásticas mención dibujo en el año 2015, logro que alcanzó gracias al apoyo de familiares y amigos que vieron en su esfuerzo una representación propicia para rescatar y darle una imagen al arte del tejido, más allá de la parte física de creación. Sus padres se separaron siendo apenas un niño, por lo que su madre se esmeró en trabajar para el sustento de su familia, igualmente George tuvo que trabajar desde niño para costearse sus traslados y materiales de estudio en la Universidad. Sufrió acoso escolar durante su etapa de adolescencia en las instituciones, situación que supo controlar gracias a los valores inculcados por su familia, y su madre de religión cristiana, quien le enseñó dichos valores.

Vida artística 
La vida artística de Lavarca comienza al finalizar su licenciatura en artes y su participación en la exposición colectiva ¨El destete¨ en el Museo de Artes Contemporáneo del Zulia (MACZUL) en el año 2016. Luego se dedicó a dar clases de artes, mientras también se ocupaba de participar en exposiciones. En el año 2018 participó en el Arte y Sociedad: Jóvenes Creadores Venezolanos, (Centro Cultural BOD, Caracas), en el 2019 estuvo participando en la muestra ¨Por Los Caminos Verdes Venezuela a 250 años de Humboldt¨ (Hacienda La Trinidad Parque Cultural, Caracas) y en Wale’kerü (Araña), 5.ª Residencia en el Museo Alejandro Otero, La Rinconada Caracas. En el año 2020 estuvo en la exposición ¨Cuerpos Confinados¨ sala virtual Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, una muestra como narración de la experiencia de la cuarentena a nivel mundial producto de la propagación del COVID19. George Lavarca destaca en sus obras el arte de crear a partir de materiales cotidianos, además de representar con su arte parte de la cosmovisión y el mundo simbólico wayúu, al poner en práctica las enseñanzas y la narración oral aprendidos de su abuela materna.

Referencias 

Artistas plásticos de Venezuela
Indígenas de Venezuela
Pueblo wayú
Alumnado de la Universidad del Zulia